Termin betyder oprindelig en bestemt tid eller tidsperiode, som genspejles i begge følgende betydninger som vi typisk anvender på dansk: En økonomisk termin eller en del af et læseår. Ordet termin kommer fra latin: Terminus "grænsetegn"; heraf senere også mål, afslutning eller betalingsfrist.

 Akademisk termin – en inddeling af det akademiske år også kaldet undervisningsperiode.
 Patent termin – den maksimale periode et patent kan virke i.
 Terminsdag – betalingsfrist